NAP1L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 391 амінокислот, а молекулярна маса — 45 374.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки